Буше́ () — французьке прізвище та топонім, утворені від слів boucher («м'ясник») чи bouchet («гіпокрас», «мотузка невода», «сорт груш»).

Прізвище 
 Андре Буше (; 1967) — французький актор і телеведучий.
 Барбара Буше (;  15.8.1943) — італійська актриса, фотомодель.
 Біллі Буше (; 1899—1958) — канадський хокеїст.
 Браян Буше (;  2.1.1977) — американський хокеїст.
 Буше Іван Семенович (1908—1970) — український перекладач із болгарської мови.
 Джордж Буше (; 1896—1960) — канадський хокеїст.
 Елоді Буше (;  5.4.1963) — французька акторка, продюсер.
 Буше де Перт Жак (; 1788—1868) — французький археолог, один із засновників наукової археології.
 Клер Буше (, відома як Граймс, ; 1988) — канадська співачка, автор пісень, кліпмейкер і продюсер.
 Буше Олександр Борисович (1882—1970) — російський, радянський цирковий артист, заслужений артист РРФСР.
 Рауль ле Буше (; 1883—1907) — французький спортсмен, борець греко-римського стилю.
 Роберт Буше (; 1904—1931) — канадський хокеїст.
 Філіпп Буше (;  24.3.1973) — канадський хокеїст.
 Франсуа Буше (; 1703—1770) — французький художник і гравер доби рококо.
 Френк Буше (; 1901—1977) — канадський хокеїст.

Топоніми 
 Буше (Дром) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром.
 ле-Буше (Верхня Савойя) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя.
 ле-Буше-Сен-Нікола () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара.
 Буше — гора у масиві Вануаз, в Грайських Альпах (Франція)

Інше 
 4313 Буше (4313 Bouchet) — астероїд головного поясу, відкритий 21 квітня 1979 року.
 Рястка Буше () — багаторічна рослина родини Гіацинтових.

Прізвища
Французькі прізвища